Le Grasshopper Cup 2012 est l'édition 2012 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 23 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Reiko Peter.

Daryl Selby l'emporte en finale face à Nicolas Müller.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2012
Sport en avril 2012
Squash en 2012